Конвой JW-58 — арктический конвой времён Второй мировой войны, был отправлен в СССР 27 марта 1944 года из США, Канады и Великобритании, со стратегическими грузами и военной техникой, из Исландии. 

В его состав входило 49 грузовых судов. Прикрытие конвоя осуществлялось группой кораблей союзников, в составе эскорта было 20 эсминцев, 5 шлюпов, 5 корветов и 2 эскортных авианосца: HMS Activity и HMS Tracker под командованием вице-адмирала ,  флагманом которого был крейсер «Диадем».  Вместе с конвоем переход совершал американский крейсер «Милуоки», передаваемый СССР.

29 марта шлюп «Скворец» потопил подводную лодку «U-961». Через два дня самолет с «Трэкера» совместно с эсминцем «Бигль» — «U-355», а 2 апреля эсминец «Кеппель» потопил «U-360». 3 апреля «Свордфиш» с «Активити» вместе с «Эвенджером» с «Трэкера» потопили «U-288». 
Не менее 6 самолётов-разведчиков были сбиты.

5 апреля конвой JW-58 прибыл в Архангельск. Потерь не имел.

Ссылки 
 http://www.war-story.ru/study-184-2.html
 

Арктические конвои
1944 год в СССР